Museum des Mittelalters steht für:

 Mittelalterliches Museum (Tarent), Italien 
 Musée national du Moyen Âge, Paris
 Museum für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters, Ziesar